Peter Fitzgerald (1937–2013) – irlandzki piłkarz
 Peter Fitzgerald (ur. 1953) – australijski lekkoatleta
 Peter G. Fitzgerald (ur. 1960) – amerykański prawnik i polityk, senator z Illinois
 Peter Fitzgerald (ur. 1962) – amerykański aktor